Die Abkürzung NCDC steht für:

 die ehemalige australische Planungsbehörde National Capital Development Commission
 das amerikanische Wetterdatenarchiv National Climatic Data Center

NCDC